Colerain ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Colerain (Georgia)
 Colerain (North Carolina)
 Colerain (Ohio)
 Colerain (Pennsylvania)
 Colerain Heights (Ohio)

im NRHP gelistete Objekte:
 Colerain Forges Mansion, in Franklinville, Pennsylvania, ID-Nr. 90000406
 Colerain Works Archeological District, in Dunlap, Ohio, ID-Nr. 76001445

Siehe auch:
 Colerain Township
 Coleraine (Begriffsklärung)